— синоним нескольких растений семейства имбирных:

  nom. illeg. — куркумы цедоария
  — имбиря зерумбет